The Smeezingtons — продюсерский и композиторский проект с участием Бруно Марса, Филиппа Лоуренса и Ари Левина.

The Smeezingtons пишет песни для таких исполнителей как Sugababes, Travie McCoy, B.o.B, Brandy Norwood, K'naan, Flo Rida, Chad Hugo, Lil Eddie, Brave New World, Bad Meets Evil и Cee Lo Green. Они написали много известных музыкальных хитов, такие как Nothin' on You в исполнении B.o.B, и в исполнении Flo Rida сингла Right Round.

Для Бруно Марса «The Smeezingtons» стала плацдармом сольных выступлений, поэтому пришлось подписать контракт со звукозаписывающей компанией, Elektra Records. С 2011 года Филипп Лоуренс стал выпускать свои песни под лейблом американского рэпера Jay-Z, Roc Nation.

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 , , 
 Interview with Ari Levine about The Smeezingtons by Paul Tingen in Sound on Sound magazine, June 2011

Музыкальные продюсеры США